A Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino de 2013–14 é a décima terceira edição da competição organizada pela UEFA. Acontece entre 8 de agosto de 2013 a 22 de maio de 2014. A final foi em Lisboa, Portugal. O campeão foi o Wolfsburg.

Primeira Fase 

Na primeira fase, as 32 equipes estão divididas em oito grupos com quatro equipes cada. Se classificam para a segunda fase as oito equipes primeiras colocadas de cada grupo e as duas melhores equipes segundas colocadas de todos os grupos.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Fase final

Confrontos

Final

Premiação

Estatísticas

Artilharia

Assistências

2013-14
2013 no futebol
2014 no futebol